Тро́я может означать:

 Троя — древний город, известный по древнегреческим мифам.

В культуре 
 «Троя» — фильм Вольфганга Петерсена 2004 года.
 «Троя» — российская метал-группа, образованная в 2005 году.
 «Падение Трои» — британский телесериал 2018 года.

Топоним 
 Трой () — город в штате Нью-Йорк; в США ещё более 26 городов и местечек с таким названием[en], а также North Troy[en];.
 Троя — пригородный район Праги.
 Троя — дворцовый комплекс в Праге; в здании дворца находятся картинная галерея и музей вина.
 Троя — коммуна в Италии; располагается в регионе Апулия, подчиняется административному центру Фоджа.
  — полуостров в Португалии, в округе Сетубал.

Фамилия 
 Троя, Оливьеро (род. 1994) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.

Другое 
 (3912) Троя — астероид, открытый в 1988 году.

См. также 
 Трой (значения)
 Труа (значения)